El K-1 World Grand Prix 1999 fue un evento de kickboxing promovido por la organización K-1 celebrado el 5 de diciembre de 1999 en Tokio, Japón. Se trataba de la séptima edición del K-1 World Grand Prix, una competición donde se enfrentaban los ocho mejores kickboxers del mundo. Todos los combates se disputaron bajo las reglas de K-1 excepto el primer combate de exhibición entre debutantes. Los ocho finalistas se habían clasificado a través de combates en torneos previos. Además del torneo en el cartel del evento había una serie de combates de exhibición entre debutantes, un combate de apertura y dos "Súper Combates", en total participaron veinte combatientes en representación de ocho países.

El ganador del torneo fue Ernesto Hoost que derrotó a Mirko Filipović en la final por nocaut en el tercer asalto. Esta era la segunda vez que Hoost ganaba el torneo mientras que para Filipović había sido su primera final. El evento se celebró ante una multitud de 58.200 espectadores.

Torneo K-1 World Grand Prix 1999

Resultados

Véase también 
 K-1
 K-1 World Grand Prix
 Campeones de K-1

Referencias 

Eventos de K-1
Deporte en Tokio